Mancagar (Lebakwangi), een plaats in Indonesië
Mancagar (Garawangi), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing